Хоэль (Оэль) (брет. Hoel, фр. Hoël, вал. Hywel) — имя ряда бретонских правителей:

 Хоэль I (ум. 981) — граф Нанта, Ванна и герцог Бретани с 958 года
 Хоэль II (ок. 1030 — 13 апреля 1084) — граф Корнуая с 1058, граф Нанта с 1063, титулярный граф Ренна (Хоэль I) и герцог Бретани с 1066
 Хоэль III (ум. после 1156) — титулярный герцог Бретани, граф Ренна (Хоэль II) и граф Нанта с 1148
 Хоэль II (ум. в 992) — граф Ванна с 990
 Хоэль II — полулегендарный король Бретани, сын Хоэля I (2-я половина VI века)
 Хоэль III — полулегендарный король Бретани, сын Алена I (конец VI — начало VII века)
 Хоэль Великий (ум. 545) — старший сын и наследник короля Арморики Будика II.